

Persone 
 Hans Krása – compositore ceco di origine ebraica, vittima dell'Olocausto
 Václav Krása –  cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco

Altro 
 Americká krása –  titolo in ceco del film American Beauty di Sam Mendes
 Svůdná krása –  titolo in ceco del film Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci